Nathanael Christian Prosser, dit Nate Prosser (né le  à Elk River dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Il signe en tant qu'agent libre avec le Wild du Minnesota après avoir joué pour les Tigers de Colorado College de 2006 à 2010. Il fait ses débuts professionnels dans la Ligue nationale de hockey avec le Wild vers la fin de la saison 2009-2010.

Le , il signe un contrat de 2 ans à deux volets avec les Blues de Saint-Louis

Le , il annonce officiellement sa retraite.

Statistiques 

|-
| 2003-2004 || Stampede de Sioux Falls || USHL || 32||0||7||7||35||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2004-2005 || Stampede de Sioux Falls || USHL || 60||4||20||24||97||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006 || Stampede de Sioux Falls || USHL || 58||3||27||30||100||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007 || Colorado College || WCHA || 21||0||3||3||8||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 || Colorado College || WCHA || 39||3||17||20||51||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 || Colorado College || WCHA || 38||5||8||13||61||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || Colorado College || WCHA || 39||4||24||28||58||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || Wild du Minnesota || LNH || 3||0||1||1||8||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Aeros de Houston || LAH || 73||8||19||27||31 || 24||2||2||4||16
|-
| 2010-2011 || Wild du Minnesota || LNH || 2||0||0||0||0||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Aeros de Houston || LAH || 23||0||4||4||10|| 2||1||0||1||2
|-
| 2011-2012 || Wild du Minnesota || LNH || 51||1||11||12||57||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Wild du Minnesota || LNH || 17||0||0||0||4||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Wild du Minnesota || LNH || 53||2||6||8||58 || 10||0||0||0||12
|-
| 2014-2015 || Wild du Minnesota || LNH || 63 || 2 || 5 || 7|| 32||1||0|| 0 || 0 || 2
|-
| 2015-2016 || Wild du Minnesota || LNH || 54 || 0 || 3 || 3|| 39 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || Wild du Minnesota || LNH || 39 || 2 || 5 || 7 || 12 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2017-2018 || Blues de Saint-Louis || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Wild du Minnesota || LNH || 56 || 3 || 6 || 9 || 19 || 5 || 0 || 1 || 1 || 14
|-
| 2018-2019 || Wild du Minnesota || LNH || 15 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Wild de l'Iowa || LAH ||31 || 1 || 7 || 8 || 20 || 11 || 0 || 1 || 1 || 4 
|-
| 2019-2020 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 59 || 1 || 9 || 10 || 47 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Flyers de Philadelphie || LNH || 6 || 1 || 1 || 2 || 0  ||- ||- ||- ||- ||-

| 360 || 11 || 38 || 49 || 231 || 25 || 0 || 3 || 3 || 30

Trophées et honneurs personnels 
2009-2010 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la WCHA.

Références 

Naissance en mai 1986
Naissance dans le comté de Sherburne
Joueur américain de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Tigers de Colorado College
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley